Marina Reial Danesa, branca de l'Armada de les forces armades de Dinamarca 
 Motor Racing Developments o Brabham, fabricant de cotxes de competició britànic 
 Marc de Referències Digital, revista catalana en format digital